Благоєве — колишня назва низки сіл Одеської області
 Благоєве — колишня назва села Мартове, Великомихайлівський район
 Благоєве — колишня назва села Великий Буялик, Іванівський район
 Благоєве — колишня назва села Христо-Ботеве, Лиманський район

Див. також 
 Благоєво.